Sezon 2010/11 Regionalligi – 3. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w trzech grupach: Nord (Północ), West (Zachód) oraz Süd (Południe) i występowało w nich łącznie 54 drużyny. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do 3. Ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie północnej w sezonie 2010/11 występowało 18 drużyn.

 Hansa Rostock II (12 miejsce) nie otrzymała licencji na grę w Regionallidze i w sezonie 2010/11 będzie występowała w Oberlidze Nordost-Nord, a że z wolnego miejsca w Regionallidze rezygnowała Tennis Borussia Berlin (15 miejsce), dzięki czemu FC Oberneuland utrzymał się w Regionallidze.

Tabela  

 Chemnitzer FC awansował do 3. Ligi 2011/12.
 Türkiyemspor Berlin, FC Oberneuland i Eintracht Brunszwik II spadły do Oberligi 2011/12.
 Za wykroczenia licencyjne Türkiyemspor Berlin został ukarany 3. punktami ujemnymi.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie zachodniej w sezonie 2010/11 występowało 18 drużyn.

 Rot-Weiss Essen (5 miejsce) oraz Bonner SC (10 miejsce) nie otrzymali licencji na grę w Regionallidze i w sezonie 2010/11 będą występowali w NRW-Lidze, dzięki czemu Borussia Mönchengladbach II i Eintracht Trewir utrzymali się w Regionallidze.

Tabela 

 Preußen Münster awansował do 3. Ligi 2011/12.
 Arminia Bielefeld II i FC 08 Homburg spadły do Oberligi 2011/12.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie południowej w sezonie 2010/11 występowało 18 drużyn.

 SSV Reutlingen 05 (14 miejsce) oraz SV Waldhof Mannheim (14 miejsce w RL West) nie otrzymali licencji na grę w Regionallidze i w sezonie 2010/11 będą występowali w Oberlidze Baden-Württemberg, dzięki czemu SV Wehen Wiesbaden II i Wormatia Worms utrzymali się w Regionallidze.

Tabela 

 SV Darmstadt 98 awansował do 3. Ligi 2010/11.
 SSV Ulm 1846 i SV Wehen Wiesbaden II spadły do Oberligi 2010/11.
 SpVgg Weiden spadł do Bezirksoberligi 2011/12 (nie otrzymał licencji na grę w Oberlidze 2011/12 i w następnym sezonie będzie występował w Bezirksoberlidze Oberpfalz - siódmy poziom rozgrywek), gdzie zajmie miejsce drużyny rezerw. 
 SpVgg Weiden (1 grudnia 2010) oraz SSV Ulm 1846 (3 stycznia 2011) - w klubach ogłoszenie postępowania upadłościowego, a wyniki ich dotychczas rozegranych meczów zostały anulowane.

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Bundesliga 2010/11
 2. Bundesliga 2010/11
 3. Liga 2010/11
 Oberliga 2010/11

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Regionalliga